

Personnalités 

 Brian Deegan (né en 1975), pilote américain de freestyle motocross ;
 Gary Deegan (né en 1987), footballeur irlandais ;
 Max Deegan (1996-), international irlandais de rugby à XV.

Personnages et œuvres de fiction 
 Dominic Deegan, personnage et série de webcomic.